30-й Нью-Йоркский добровольческий пехотный полк (), — один из пехотных полков армии Союза во время Гражданской войны в США. Полк был сформирован в мае 1861 года сроком на 2 года и участвовал во всех сражениях на востоке от второго сражения при Булл-Ран до сражения при Чанселорсвилле. 18 июня 1863 года полк был расформировал из-за истечения срока службы.

Формирование 
Полк был сформирован в местечке Трой 21 мая 1861 года и в тот же день принят на службу штату. На следующий день вышел приказ о принятии полка на службу в федеральную армию сроком на 2 года и к 1 июня процедура принятия была завершена. Первым командиром полка стал полковник Эдвард Фрисби, подполковником Чарльз Бринтнелл, майором — Уильям Сиринг.

Полк был вооружён гладкоствольными мушкетами образца 1842 года (калибр 69), униформой и палатками.

Боевой путь 
28 июня полк покинул штат и отправился в Вашингтон, куда прибыл 29 июня, а 30 июня переместился в Кэмп-Юнион в Брайтвуде. 23 июня полк перешёл Потомак и встал лагерем в Арлингтоне. В августе его рядовые использовались для пикетной службы на дороге Лисберг-Александрия. В то же время полк был включён в бригаду Эразмуса Кейеса. В октябре 1861 года бригада вошла в состав дивизии Макдауэлла в составе Потомакской армии.

16 ноября одно подразделение полка, отправленное на фуражировку к ферме Дуланс-Фарм, было атаковано южанами. В ходе перестрелки было потерян 1 рядовой убитыми, 2 офицера и 28 рядовых попало в плен.

В марте 1862 года полк числился в бригаде генерала Огура (I корпус Потомакской армии). 10 марта он участвовал в наступлении на Манассас. 11 марта подполковник Бринтбелл подал в отставку по состоянию здоровья и его место занял майор Сиринг. Майором стал капитан роты G, Морган Крайслер. 15 марта полк вернулся в Александрию, а 9 — 19 апреля участвовал в наступлении Макдауэлла на Фалмут.

Примечания

Литература 
 Reed, Thomas J. The Original Iron Brigade, Fairleigh Dickinson, 2011 ISBN 1611470234
 New York in the War of the Rebellion, 3rd ed. Frederick Phisterer. Albany: J. B. Lyon Company, 1912.

Ссылки 

 Хронология истории полка 
 30th Regiment, New York volunteer Infantry Historical Sketch from the 3rd Annual Report of the Bureau of Military Statistics 

Нью-Йоркские пехотные полки американской Гражданской войны